Перевозная:

 Перевозная — село в Хасанском районе Приморского края, до 2013 (?) года Перевозное.
 Перевозная — бухта.
 Перевозная улица — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Матисовом острове.

См. также 
 Перевозная набережная
 Перевозное